Saint-Clair ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
 Mont Saint-Clair, Berg in der Stadt Sète

Gemeinden:
 Saint-Clair (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Clair (Lot), Département Lot
 Saint-Clair (Tarn-et-Garonne), Département Tarn-et-Garonne
 Saint-Clair (Vienne), Département Vienne

Gemeinden mit Namenszusatz:
 Saint-Clair-d’Arcey, Département Eure
 Saint-Clair-de-Halouze, Département Orne
 Saint-Clair-de-la-Tour, Département Isère
 Saint-Clair-du-Rhône, Département Isère
 Saint-Clair-sur-Epte, Département Val-d'Oise
 Saint-Clair-sur-Galaure, Département Isère
 Saint-Clair-sur-l’Elle, Département Manche
 Saint-Clair-sur-les-Monts, Département Seine-Maritime

andere Ortschaften:
 Saint-Clair, Ortschaft in der Gemeinde Le Lavandou, Département Var

Siehe auch:
 Claire – zum Namen
 Saint Clair
 Sankt Klara – auch zu anderen Sprachvarianten